Каменский машиностроительный завод: Каменский машиностроительный завод — машиностроительный завод в г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область (Российская Федерация).
 Каменский машиностроительный завод — машиностроительный завод в г. Каменка, Черкасская область (Украина).